Miejscowości w USA:
 Fountain Green – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
Gminy w USA:
 Fountain Green (ang. Fountain Green Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock